Дра́кула ( — «маленький дракон»):

Особи 
 Влад III Дракула — господар Волощини у 1448, 1456—1462 та 1476 роках.
Вигадані персонажі
 Дракула — вигаданий вампір, головний герой однойменного роману.
 Дракула — персонаж роману-казки М. М. Носова «Незнайко на Місяці».

Література 
 «Дракула» — роман Брема Стокера.

Фільми 

 «Дракула» — російський фільм 1920 року (спірно, існування не підтверджено).
 «Дракула» — угорський фільм 1921 року.
 «Дракула» — американський фільм 1931 року.
 «Дракула» — американський іспаномовний фільм 1931 року.
 «Дракула» — британський фільм 1958 року.
 «Дракула» — американо-британський фільм 1979 року.
 «Дракула» — американський фільм 1992 року.

 «ДоЧка Дракули» — американський фільм 1936 року.
 «Син Дракули» — американський фільм 1943 року.
 «Будинок Дракули» — американський фільм 1945 року.
 «Наречені Дракули» — британський фільм 1960 року.
 «Дракула: Князь Темряви» — британський фільм 1966 року.
 «Дракула повстав з могили» — британський фільм 1968 року.
 «Шрами Дракули» — британський фільм 1970 року.
 «Диявольські обряди Дракули» — британський фільм 1971 року.
 «Графиня Дракула» — британський фільм 1971 року.
 «Дракула, рік 1972» — британський фільм 1971 року.
 «Дракула проти Франкенштейна» — франко-іспанський фільм 1972 року.
 Дракула — батько і син" — французький фільм 1972 року.
 «Повсталий Дракула» — американський фільм 1993 року.
 «Дракула: Мертвий і задоволений цим» — американський фільм 1995 року.
 «Дракула 2000» — американський фільм 2000 року.
 «Дракула 2: Вознесіння» — румуно-американський фільм 2003 року.
 «Дракула 3000» — американський фільм 2004 року.
 «Дракула 3: Спадщина» — американський фільм 2005 року.
 «Відвідини Дракулової родини» — нідерландський фільм 2006 року.
 «Дракула (телесеріал)» - англо-американський фільм 2013 року.
 «Дракула. Невідома історія» — американо-ірландський фільм 2014 року.

Ботаніка 
 Dracula — рід рослин з родини Орхідних.